Le Tournament of Champions masculin 2023 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2023, qui est un tournoi PSA World Tour Platinum avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 18 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont 8 têtes de série et un joueur invité Dillon Huang.

Le tournoi enregistre le forfait de Ali Farag,  mondial encore la semaine précédente, pour une blessure au genou.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions féminin de squash 2023
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2023
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2023